IDE:

 Интегрированная среда разработки () — система программных средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения.
 IDE () — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических приводов) к компьютеру. Разработан в 1986 году фирмой Western Digital, позднее стал именоваться ATA, затем PATA.
 IDE — обозначение системы непосредственного впрыска топлива в бензиновых двигателях от компании Renault.